Spottiswoode är ett efternamn, som burits av bland andra:

 John Spottiswoode (1565–1639), skotsk kyrkoman
 Roger Spottiswoode (född 1945), amerikansk filmregissör
 William Spottiswoode (1825–1883), engelsk matematiker och fysiker

Se även 

 Spottiswoode Aitken (1868–1933), amerikansk skådespelare